Memoriał Andrzeja Trochanowskiego 2019 – 31. edycja wyścigu kolarskiego Memoriał Andrzeja Trochanowskiego, która odbyła się 1 maja 2019 na liczącej ponad 168 kilometrów trasie wokół Baboszewa (kolarze pokonywali osiem rund po 21,1 kilometra każda). Wyścig był częścią UCI Europe Tour 2019.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

2019 w polskim sporcie
2019
UCI Europe Tour 2019